Сольо ():

 Сольо — коммуна в Швейцарии
 Сольо — коммуна в Италии